Семён Андре́ев:* Андреев, Семён Алексеевич (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Андреев, Семён Николаевич (род. 1940) — мини-футбольный функционер, тренер.